DPC est un sigle qui peut désigner :
 développement professionnel continu, un dispositif d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
 duodéno-pancréatectomie céphalique, également appelée opération de Whipple ;
 deferred procedure call, un mécanisme utilisé sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, permettant aux tâches prioritaires de reporter l'exécution de tâches ayant un niveau de priorité inférieur ;
 Digital Cinema Package, une copie numérique destinée à la projection au cinéma ;